Скубише́вски(й) () — польская фамилия. Известные носители:
 Скубишевски, Вива (Вива Бьянка; род. 1983) — австралийская актриса.
 Скубишевский, Кшиштоф (1926—2010) — польский политик, министр иностранных дел (1989—1993).
 Скубишевски, Цезары (род. 1948) — австралийский композитор.